

Geografia 
 Boé – comune della Francia nel dipartimento del Lot e Garonna
 Boe – villaggio del Ghana
 Boé – settore della Guinea-Bissau nella regione di Gabú
 Boe – villaggio di Celebes, Indonesia
 Boe – distretto di Nauru
 Boe Town – villaggio della Liberia
 Distretto di Boe & Quilla – distretto della Liberia nella contea di Nimba
 Piz Boè – montagna delle Dolomiti, Italia

Sigle 
 Bank of England – banca centrale del Regno Unito
 Barrel of oil equivalent – barile equivalente di petrolio, unità di misura dell'energia
 Blades of Exile – videogioco
 Boletín Oficial del Estado – gazzetta ufficiale spagnola

Codici 
 BOE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Boundji (Repubblica del Congo)
 boe – codice ISO 639-3 della lingua mundabli

Persone

Boe
Alfie Boe – tenore inglese
Alisha Boe – attrice norvegese naturalizzata statunitense
Eric Boe – astronauta statunitense
Mathias Boe – giocatore di badminton danese
Matteo Boe – criminale italiano

Bøe
Anette Bøe – ex fondista e hockeista su ghiaccio norvegese
Eirik Glambek Bøe – musicista norvegese
Ingve Bøe – ex calciatore norvegese
Kent Michael Bøe – calciatore e allenatore di calcio norvegese

Altro 
 Boe – nome alternativo dei Bororo, tribù indigena brasiliana
 Boe – nome alternativo di Váli, figlio di Odino
 Boe Szyslak, conosciuto semplicemente come Boe – personaggio de I Simpson
 Rifugio Boè – rifugio delle Dolomiti situato nel comune di Canazei